Горьковский край (до 1932 года — Нижегородский край) — административно-территориальная единица РСФСР, существовавшая в 1929—1936 годах. Административный центр — город Горький.

История 
Образован как Нижегородский край 15 июля 1929 года в результате объединения Нижегородской области, Марийской автономной области, Вотской автономной области и Чувашской АССР.

Первоначально территория области делилась (помимо национальных автономий) на  округов, которые, в свою очередь, делились на районы.

23 июля 1930 года все округа Нижегородского края были упразднены, а их районы подчинены непосредственно краевым властям.

1 октября 1931 года имелось:
 автономных республик —  (Чувашская АССР)
 автономных областей —  (Марийская АО и Вотская (Удмуртская) АО)
 районов — 
 сельсоветов — 
 городов — , в том числе выделенных в самостоятельные административно-хозяйственные единицы —  (г. Нижний Новгород —  жит., г. Ижевск —  жит., г. Вятка —  жит., с подчинёнными сельсоветами —  жит., г. Чебоксары —  жит., г. Йошкар-Ола —  жит.)
 рабочих посёлков — 
 сельских населённых пунктов — 
На 1 января 1931 население края —  чел., в том числе  — городское (15,9 %), плотность населения — 29,1 чел/кв.км, площадь —  км². Крупными населёнными пунктами были также:
 г. Дзержинск —  жит.
 г. Муром —  жит.
 г. Алатырь —  жит.
 рп Кулебаки —  жит.
 г. Арзамас —  жит.
 г. Павлово —  жит.

1 февраля 1932 года ВЦИК постановил исключить Кумёнский район из числа районов Нижегородского края. 7 октября 1932 года в связи с переименованием Нижнего Новгорода в Горький, Нижегородский край переименован в Горьковский.

7 декабря 1934 года из восточных и северо-восточных районов Горьковского края и западных районов Свердловской области была выделена новая административно — территориальная единица — Кировский край с Удмуртской автономной областью в том числе.

5 декабря 1936 года Горьковский край был разделён на Горьковскую область, Чувашскую АССР и Марийскую АССР, преобразованную из автономной области.

Административное деление 
В 1929—1930 годах в состав края входили Чувашская АССР, Вотская и Марийская автономные области и 7 округов:
 Арзамасский,
 Вятский,
 Котельнический,
 Муромский,
 Нижегородский,
 Нолинский,
 Шарьинский.

Награды 
 Орден Ленина (1934).

Руководство 
 С 21 февраля 1934 года по май 1937 года — Э. К. Прамнэк — 1-й секретарь Горьковского краевого — областного комитета партии.

См. также 
 История административно-территориального деления РСФСР
 Нижегородская область РСФСР
 Нижегородская область

Примечания

Ссылки 
 Первая (и вторая) советская реформа, укрупнение единиц административно-территориального деления в 1923—1929 гг.

1920-е годы в Нижегородской области
Административные единицы, образованные в 1929 году
Края РСФСР
1920-е годы в Кировской области
Появились в 1929 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1936 году
Регионы, награждённые орденом Ленина